Het taekwondotoernooi in de klasse tot 58 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op woensdag 8 augustus 2012.

Toernooischema

Hoofdtoernooi 

1 Gewonnen na verlenging

Herkansingen 

1 Gewonnen na verlenging

Bronvermelding 
  Loting

Mannen 58kg